Olaszország
Limone sul Garda, község Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Limone Piemonte, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében